Longchang Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longchang (köping i Kina, Inre Mongoliet), 
 Longchang (köping i Kina, Guizhou, lat 25,44, long 105,07), 
 Longchang (köping i Kina, Guizhou, lat 26,84, long 106,59), 
 Longchang (köping i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar